Jur Schryvers (né en 1997), footballeur belge ;
 Katrien Schryvers (née en 1964), femme politique belge flamande ;
 Tine Schryvers (née en 1993), joueuse de football belge.

Voir aussi 
 
 

Patronyme flamand